P210 steht für:
 SIG P210, eine Schusswaffe
 zwei Versionen des Flugzeugtyps Cessna 210 (Pressurized Centurion) mit Druckkabine